Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 135-ös, továbbá -ös, 135A jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

135-ös busz (Budapest)
135-ös busz (Budapest)megszűnt 1976-ban
-ös busz (Budapest, 1977–1982)megszűnt
135-ös busz (Budapest, 1982–1995)megszűnt
135-ös busz (Budapest, 2007–2008)megszűnt
135A busz (Budapest, 2014–2015)megszűnt